Het Nederlands kampioenschap biljarten in de spelsoort biljart artistiek (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) onder eindverantwoordelijkheid van de KNBB vereniging Carambole. Tot en met het seizoen 2004/05 werd gespeeld met ivoren ballen. Het seizoen daarvoor werd het eerste kampioenschap met kunststof ballen gespeeld. In beide seizoenen werden derhalve twee kampioenschappen per seizoen afgewerkt om spelers te laten wennen aan de overgang van ivoor naar "plastic".
Dit kampioenschap werd voor het eerst verspeeld in seizoen 1954/55. Het duurde daarna 24 seizoenen voor het tweede kampioenschap werd gespeeld in seizoen 1978/79. Sindsdien is er zonder onderbreking elk seizoen een kampioen gekroond. Recordtitelhouder is Ruud de Vos met 12 titels.

Erelijst

Medaillespiegel 

Biljart Artistiek